Арат () — давньогрецьке ім'я. Відомі носії:
 Арат Сікіонський — давньогрецький державний діяч
 Арат із Сол — давньогрецький астроном і поет
 Арат Молодший, Арат із Сікіона, молодший (близько 250—213 рік до н. е..) — давньогрецький політичний діяч.

Див. також 
 12152 Аратус — астероїд.
Грецькі імена